Картер, Джордж ():
 Картер, Джордж (1841—1891) — австралийский политик, член Законодательного собрания Нового Южного Уэльса.
 Картер, Джордж (1864—1932) — австралийский политик, член Законодательного собрания Квинсленда.
 Картер, Джордж (1910—1971) — игрок в австралийский футбол, выступавший за «Коллингвуд» и «Хоуторн».
 Картер, Джордж (1944—2020) — американский профессиональный баскетболист.
 Картер, Джордж (1912—2004) — американский профессор географии, антрополог и преподаватель.
 Картер, Джордж (1866—1933) — территориальный губернатор Гавайских островов.
 Картер, Джордж (ок. 1720—?) — английский игрок в крикет.
 Картер, Джордж (1846—?) — английский игрок в крикет.
 Картер, Джордж (1901—1994) — английский игрок в крикет.
 Картер, Джордж (1908—1982) — английский игрок в крикет.
 Картер, Джордж (род. 1945) — американский изобретатель, автор первого коммерческого варианта лазертага.
 Картер, Джордж (1889—1969) — английский инженер, главный конструктор Gloster Aircraft Company.
 Картер, Джордж (1777—1846) — американский плантатор, самый известный владелец поместья Oatlands Plantation в Вирджинии.
 Картер, Джордж (1854—1922) — один из первых новозеландских регбистов.
 Картер, Джордж (1866—1945) — английский футболист и тренер, выступавший за «Саутгемптон».
 Картер, Джордж (1900—1981) — английский футболист, выступавший за «Вест Хэм Юнайтед».
 Картер, Джордж (1737—1794) — английский художник, мастер исторического портрета.
 Картер, Джордж — английский архитектор, известный своими работами в различных районах Большого Лондона.
 Картер, Джордж (1857—1936) — американский предприниматель, известный как строитель империи юго-западной Вирджинии.
 Картер, Джордж (1893—1969) — ведущий британский зоолог, автор зоологических работ.
 Картер, Джордж — первый канадский судья афроамериканского происхождения.